Такке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Такке, Борис Александрович (1889—1951) — русский советский художник, плакатист, график.
 Такке, Ида (более известна под фамилией Ноддак; 1896—1978) — немецкий физикохимик, первооткрыватель рения.